Грачёва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  
 Грачёва, Антонина Георгиевна (1928—2019) — доктор медицинских наук, профессор.
 Грачёва, Валентина Митрофановна (1934—1984) — советский скульптор-монументалист.
 Грачёва, Варвара Андреевна (род. 2000) — российская теннисистка. 
 Грачёва, Галина Николаевна (1934—1993) — советский этнограф.
 Грачёва, Екатерина Константиновна (1866—1934) —  русский, советский педагог-дефектолог.
 
 Грачёва, Надежда Александровна (род. 1969) — балерина и педагог, солистка Большого театра.
 Грачёва, Светлана Михайловна (род. 1965) — советский и российский искусствовед.